Müden (Aller) – comune del circondario di Gifhorn (Bassa Sassonia)
 Müden (Mosel) – comune del circondario rurale di Cochem-Zell (Renania-Palatinato)